Borowicz:
 Aldona Borowicz (* 1949, Sztum), polska poetka, krytyk literacki, eseistka
 Beata Borowicz-Sierocka
 Czesław Borowicz (* 1941), polski hokeista, polityk i samorządowiec
 Hanna Bedryńska-Borowicz (1924, Łódź – 2009, Warszawa), polska aktorka
 Katarzyna Weronika Borowicz (* 1985, Ostrów Wielkopolski), Miss Polonia 2004
 Krystyna Borowicz (1923, Kalisz – 2009, Warszawa), polska aktorka
 Łukasz Borowicz (* 1977, Warszawa), polski dyrygent
 Marcin Borowicz

Zobacz też 
 Borowicze
 Borowice